Kameradschaft (film), film uit 1931
 Kameradschaft (tijdschrift), een met financiële steun van Selma Meyer uitgegeven tijdschrift